

Télévision 

  est une sitcom britannique diffusée entre 1995 et 1998.
  est un jeu télévisé canadien diffusé entre 1998 et 2000.
  est un jeu télévisé américain diffusé en 2002.
  (Les jeux sont faits !) est un épisode de la série télévisée américaine À la Maison-Blanche, diffusé en 2002.
  (Le Tournoi) est un épisode de la série télévisée américaine Aaron Stone, diffusé en 2009.
  est une série canadienne diffusée en 2015.

Évènements 

  est une exposition itinérante sur l'histoire des jeux vidéo.